kanton Joué-lès-Tours-Nord
 kanton Joué-lès-Tours-Sud